Jökulsá (isl. "rzeka lodowcowa") – nazwa kilku rzek na Islandii zasilanych przez wodę z topniejących lodowców:
 Jökulsá á Dal – rzeka w północno-wschodniej Islandii
 Jökulsá í Fljótsdal – nazwa górnego biegu rzeki Lagarfljót
 Jökulsá á Fjöllum – rzeka w północnej Islandii